

Точень () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Добрешть.

Точень () — село у Кантемірському районі.